The Magician, een Brusselse dj 
 The Magician (1900), een film van Thomas Edison
 The Magician (1926), een film van Rex Ingram
 The Magician (2005), een film van Scott Ryan